Chemosynthese steht für

 den Baustoffwechsel bestimmter Mikroorganismen, für den chemische Reaktionen die Energie liefern, siehe Chemolithotrophie
 den künstlichen Aufbau chemischer Verbindungen, im Gegensatz zur Biosynthese ohne Beteiligung von Lebewesen und Enzymen, siehe Synthese (Chemie)